(1809–1891), général de l'Union Army lors de la guerre de Sécession ;
 Thomas Curtis Van Cleve (1888–1976), historien américain.

Voir aussi 
 
 Famille van Cleve
 

Homonymie de patronyme